Detta är en lista över Sveriges herrlandskamper i basket. Den första officiella landskampen spelades i Stockholm den 6 december 1952, där Sverige besegrade Danmark med 55-45.

Lista

Referenser

Basket i Sverige
Listor med anknytning till sport
Listor med anknytning till Sverige